Kotovsk může být:

 Kotovsk (Rusko) – město v Rusku
 Podilsk – město na Ukrajině v letech 1935–2016 nazývané Kotovsk 
 Hînceşti – město v Moldavsku v letech 1940–1990 nazývané Kotovsk